Wahlkreis 3 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 3
 Landtagswahlkreis 3
 Reichstagswahlkreis 3